Olaf Magnusson (en noruec: Olav Magnusson) (1099 - 22 de desembre de 1115), fill de Magne el Descalç o Magne III de Noruega, va ser rei de Noruega juntament amb els seus germans entre 1103 i 1115.

A la mort del seu pare el 1103, quan Olaf només era un nen de quatre o cinc anys, ell i els seus dos germans grans Sigurd i Eystein van heretar el tron noruec.

Per raó de la seva joventut els seus dos germans van governar en nom seu fins que el 1115 Olaf va emmalaltir i morir.

La seva poca rellevància històrica, deguda al fet que mai va exercir el govern, va fer que Olaf no hagi estat tingut en compte en la numeració dels reis noruecs. El numeral que li hauria correspost és Olaf IV, que va ser usat per un altre rei dos segles i mig més tard.

Avantpassats 

Olaf 4b
Morts a Noruega